Okręty US Navy o nazwie USS  "Flicker":
 Pierwszy "Flicker" (AM-70) był wcześniej statkiem rybackim "Delaware". Został nabyty przez US Navy i wcielony do służby w 1940. W służbie do 1945.
 Drugi "Flicker" (AM-416) miał być trałowcem, ale kontrakt na jego budowę został anulowany 12 sierpnia 1945.
 Trzeci "Flicker" (AMS-9) był trałowcem typu YMS-1, podtyp YMS-135. Był w służbie w latach 1947-1953.

Flicker